

Боровка — річка в Кіровській області, ліва притока Нової
 Боровка — річка у Республіці Комі, права притока Печори
 Боровка — річка в Кіровській області, ліва притока Чепци
 Боровка — річка в Томській області, права притока Улуюлу
 Боровка — селище, Білохолуницький район, Кіровська область
 Боровка — село, Котельницький район, Кіровська область
 Боровка — село, Матвієвський район, Оренбурзька область